Quill Lake ou Quill Lakes sont des toponymes pouvant désigner:

Toponyme

, village de la Saskatchewan
, zone humide importante de la Saskatchewan
Quill Lakes, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme